La temporada 2008 del Deutsche Tourenwagen Masters fue la novena temporada del Deutsche Tourenwagen Masters, desde la reanudación del campeonato en 2000. La temporada comenzó el 13 de abril en Hockenheim y terminó el 26 de octubre en el mismo lugar, después de once rondas. 

Timo Scheider ganó el título, nunca antes había ganado una carrera antes del comienzo de la temporada.

Equipos y pilotos

Calendario y resultados

Estadísticas

Sistema de puntuación
Se otorgan puntos a los ocho primeros clasificados.

Campeonato de pilotos 

† — El  se retiró, pero se clasificó al completar el 75% de la distancia de carrera del ganador.

Notas:
 En la novena ronda del campeonato en Catalunya, Ekström cruzó originalmente la línea 5ª y Green 8ª. Sin embargo, debido a un duelo excesivamente duro entre los dos en la última vuelta los comisrios penalizaron a ambos s. Ekström fue descalificado y Green recibió una penalización de 30 segundos. Como Ekström ya había captado la atención de los comisarios de una manera negativa durante la carrera, su pena fue mayor.

Campeonato de equipos

Enlaces externos
   

Deportes de motor en 2008
2008